Olympic Arena steht für:

 Father David Bauer Olympic Arena in Calgary, Alberta, Kanada
 Rio Olympic Arena, früherer Name der Jeunesse Arena in Rio de Janeiro, Brasilien